DCOM puede referirse a:

 DCOM Group LLC, compañía ucraniana dedicada a la tecnología IP.
 DCOM, siglas de DeBusk College of Osteopathic Medicine, la escuela de medicina de la Lincoln Memorial University (LMU), localizada en Harrogate (Tennessee), EUA.
 DCOM, siglas de Disney Channel Original Movie, una película creada, publicitada y distribuida por Disney Channel.
 DCOM, siglas de Distributed Component Object Model, el sistema de Microsoft, con componentes de un software para comunicarse con computadoras en línea.